Hattingberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Hattingberg (1879–1944), österreichischer Arzt und Jurist
 Immo von Hattingberg, Arzt, Sohn von Hans von Hattingberg
 Magda von Hattingberg (1883–1959), österreichische Pianistin und Schriftstellerin